

Toponyme
 Nointel, commune française de l’Oise
 Château de Nointel (Oise) : voir 
 Nointel, commune française du Val-d'Oise
 Château de Nointel (Val-d'Oise) : voir 
 Gare de Nointel - Mours

Patronyme
Louis de Béchameil, marquis de Nointel (1630-1703), financier français. 
Charles Olier, marquis de Nointel (1635-1685), diplomate français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France